Калинова вулиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Калинова вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Калинова вулиця — вулиця в місті Житомир.
 Калинова вулиця — вулиця в місті Жмеринка.
Калинова вулиця — вулиця у Києві.
 Калинова вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Калинова вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Калинова вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Калинова вулиця — вулиця в місті Тернопіль.
 Калинова вулиця — вулиця у місті Черкаси.
 Калинова вулиця — вулиця в місті Чернігів.

Калинова вулиця — колишня назва вулиці Олександра Богомазова у Солом'янському районі Києва.

Вулиці